Kings Canyon National Park is een nationaal park in de staat Californië in de Verenigde Staten van Amerika. 
Kings Canyon (Australië) is een kloof in het Watarrka National Park in de deelstaat Northern Territory in Australië.
Kings Canyon (Utah) is een kloof in de Confusion bergketen in de staat Utah in de Verenigde Staten van Amerika.